Bolitoglossa — рід земноводних родини Безлегеневі саламандри ряду хвостатих. Має 136 видів.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 4,5 до 20 см. Голова широка або сплощена. Особливістю є форма язика, який нагадує собою гриб. Цей язик доволі довгий, здатен викидатися уперед. Тулуб кремезний, масивний. Кінцівки з пальцями, які мають перетинки. Хвіст середнього розміру. У забарвлені переважають темні кольори.

Спосіб життя 
Полюбляють тропічні та субтропічні ліси. Ведуть переважно наземний спосіб життя. Водночас здатні добре лазити по деревам та чагарникам. Активні у присмерку або вночі. Живляться переважно різними комахами.

Статева зрілість настає у 6—12 років. Це яйцекладні земноводні. Самиці відкладають до 40 яєць на суходолі.

Розповсюдження 
Мешкають від Мексики до північної Бразилії й Болівії.

Види 
 Bolitoglossa adspersa (Peters, 1863)
 Bolitoglossa alberchi García-París, Parra-Olea, Brame & Wake, 2002
 Bolitoglossa altamazonica (Cope, 1874)
 Bolitoglossa alvaradoi Taylor, 1954
 Bolitoglossa anthracina Brame, Savage, Wake & Hanken, 2001
 Bolitoglossa aurae Kubicki & Arias, 2016
 Bolitoglossa aureogularis Boza-Oviedo, Rovito, Chaves, García-Rodríguez, Artavia, Bolaños & Wake, 2012
 Bolitoglossa awajun Cusi, Gagliardi-Urrutia, Brcko, Wake & von May, 2020
 Bolitoglossa biseriata Tanner, 1962
 Bolitoglossa borburata Trapido, 1942
 Bolitoglossa bramei Wake, Savage & Hanken, 2007
 Bolitoglossa caldwellae Brcko, Hoogmoed & Neckel-Oliveira, 2013
 Bolitoglossa capitana Brame & Wake, 1963
 Bolitoglossa carri McCranie & Wilson, 1993
 Bolitoglossa cataguana Townsend, Butler, Wilson & Austin, 2009
 Bolitoglossa cathyledecae Ponce, Navarro, Morales & Batista, 2022
 Bolitoglossa celaque McCranie & Wilson, 1993
 Bolitoglossa centenorum Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa cerroensis (Taylor, 1952)
 Bolitoglossa chica Brame & Wake, 1963
 Bolitoglossa chinanteca Rovito, Parra-Olea, Lee & Wake, 2012
 Bolitoglossa chucantiensis Batista, Köhler, Mebert & Vesely, 2014
 Bolitoglossa coaxtlahuacana Palacios-Aguilar, Cisneros-Bernal, Arias-Montiel & Parra-Olea, 2020
 Bolitoglossa colonnea (Dunn, 1924)
 Bolitoglossa compacta Wake, Brame & Duellman, 1973
 Bolitoglossa conanti McCranie & Wilson, 1993
 Bolitoglossa copia Wake, Hanken & Ibáñez, 2005
 Bolitoglossa copinhorum Itgen, Sessions, Wilson & Townsend, 2020 (2019)
 Bolitoglossa cuchumatana (Stuart, 1943)
 Bolitoglossa cuna Wake, Brame & Duellman, 1973
 Bolitoglossa daryorum Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa decora McCranie & Wilson, 1997
 Bolitoglossa diaphora McCranie & Wilson, 1995
 Bolitoglossa digitigrada Wake, Brame & Thomas, 1982
 Bolitoglossa diminuta Robinson, 1976
 Bolitoglossa dofleini (Werner, 1903)
 Bolitoglossa dunni (Schmidt, 1933)
 Bolitoglossa engelhardti (Schmidt, 1936)
 Bolitoglossa epimela Wake & Brame, 1963
 Bolitoglossa equatoriana Brame & Wake, 1972
 Bolitoglossa eremia Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa flavimembris (Schmidt, 1936)
 Bolitoglossa flaviventris (Schmidt, 1936)
 Bolitoglossa franklini (Schmidt, 1936)
 Bolitoglossa gomezi Wake, Savage & Hanken, 2007
 Bolitoglossa gracilis Bolaños, Robinson & Wake, 1987
 Bolitoglossa guaneae Acosta-Galvis & Gutiérrez-Lamus, 2012
 Bolitoglossa guaramacalensis Schargel, García-Pérez & Smith, 2002
 Bolitoglossa hartwegi Wake & Brame, 1969
 Bolitoglossa heiroreias Greenbaum, 2004
 Bolitoglossa helmrichi (Schmidt, 1936)
 Bolitoglossa hermosa Papenfuss, Wake & Adler, 1984
 Bolitoglossa hiemalis Lynch, 2001
 Bolitoglossa huehuetenanguensis Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa hypacra (Brame & Wake, 1962)
 Bolitoglossa indio Sunyer, Lotzkat, Hertz, Wake, Aléman, Robleto & Köhler, 2008
 Bolitoglossa insularis Sunyer, Lotzkat, Hertz, Wake, Aléman, Robleto & Köhler, 2008
 Bolitoglossa jacksoni Elias, 1984
 Bolitoglossa jugivagans Hertz, Lotzkat & Köhler, 2013
 Bolitoglossa kamuk Boza-Oviedo, Rovito, Chaves, García-Rodríguez, Artavia, Bolaños & Wake, 2012
 Bolitoglossa kaqchikelorum Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa la Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa leandrae Acevedo, Wake, Márquez, Silva, Franco & Amézquita, 2013
 Bolitoglossa lignicolor (Peters, 1873)
 Bolitoglossa lincolni (Stuart, 1943)
 Bolitoglossa longissima McCranie & Cruz-Díaz, 1996
 Bolitoglossa lozanoi Acosta-Galvis & Restrepo, 2001
 Bolitoglossa macrinii (Lafrentz, 1930)
 Bolitoglossa madeira Brcko, Hoogmoed & Neckel-Oliveira, 2013
 Bolitoglossa magnifica Hanken, Wake & Savage, 2005
 Bolitoglossa marmorea (Tanner & Brame, 1961)
 Bolitoglossa medemi Brame & Wake, 1972
 Bolitoglossa meliana Wake & Lynch, 1982
 Bolitoglossa mexicana Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Bolitoglossa minutula Wake, Brame & Duellman, 1973
 Bolitoglossa mombachoensis Köhler & McCranie, 1999
 Bolitoglossa morio (Cope, 1869)
 Bolitoglossa mucuyensis García-Gutiérrez, Escalona, Mora, de Pascual & Fermin, 2013
 Bolitoglossa mulleri (Brocchi, 1883)
 Bolitoglossa nicefori Brame & Wake, 1963
 Bolitoglossa nigrescens (Taylor, 1949)
 Bolitoglossa ninadormida Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa nussbaumi Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa nympha Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa oaxacensis Parra-Olea, García-París & Wake, 2002
 Bolitoglossa obscura Hanken, Wake & Savage, 2005
 Bolitoglossa occidentalis Taylor, 1941
 Bolitoglossa odonnelli (Stuart, 1943)
 Bolitoglossa omniumsanctorum (Stuart, 1952)
 Bolitoglossa oresbia McCranie, Espinal & Wilson, 2005
 Bolitoglossa orestes Brame & Wake, 1962
 Bolitoglossa pacaya Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa palmata (Werner, 1897)
 Bolitoglossa pandi Brame & Wake, 1963
 Bolitoglossa paraensis (Unterstein, 1930)
 Bolitoglossa peruviana (Boulenger, 1883)
 Bolitoglossa pesrubra Taylor, 1952
 Bolitoglossa phalarosoma Wake & Brame, 1962
 Bolitoglossa platydactyla (Gray, 1831)
 Bolitoglossa porrasorum McCranie & Wilson, 1995
 Bolitoglossa psephena Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa pygmaea Bolaños & Wake, 2009
 Bolitoglossa qeqom Dahinten-Bailey, Serrano, Alonso-Ascencio, Cruz-Font, Rosito-Prado, Ruiz-Villanueva, Vásquez-Almazán & Ariano-Sánchez, 2021
 Bolitoglossa ramosi Brame & Wake, 1972
 Bolitoglossa riletti Holman, 1964
 Bolitoglossa robinsoni Bolaños & Wake, 2009
 Bolitoglossa robusta (Cope, 1894)
 Bolitoglossa rostrata (Brocchi, 1883)
 Bolitoglossa rufescens (Cope, 1869)
 Bolitoglossa salvinii (Gray, 1868)
 Bolitoglossa savagei Brame & Wake, 1963
 Bolitoglossa schizodactyla Wake & Brame, 1966
 Bolitoglossa silverstonei Brame & Wake, 1972
 Bolitoglossa sima (Vaillant, 1911)
 Bolitoglossa sombra Hanken, Wake & Savage, 2005
 Bolitoglossa sooyorum Vial, 1963
 Bolitoglossa splendida Boza-Oviedo, Rovito, Chaves, García-Rodríguez, Artavia, Bolaños & Wake, 2012
 Bolitoglossa striatula (Noble, 1918)
 Bolitoglossa stuarti Wake & Brame, 1969
 Bolitoglossa subpalmata (Boulenger, 1896)
 Bolitoglossa suchitanensis Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa synoria McCranie & Köhler, 1999
 Bolitoglossa tamaense Acevedo, Wake, Márquez, Silva, Franco & Amézquita, 2013
 Bolitoglossa tapajonica Brcko, Hoogmoed & Neckel-Oliveira, 2013
 Bolitoglossa tatamae Acosta-Galvis & Hoyos, 2006
 Bolitoglossa taylori Wake, Brame & Myers, 1970
 Bolitoglossa tenebrosa Vazquez-Almazán & Rovito, 2014
 Bolitoglossa tica García-París, Parra-Olea & Wake, 2008
 Bolitoglossa tzultacaj Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa vallecula Brame & Wake, 1963
 Bolitoglossa veracrucis Taylor, 1951
 Bolitoglossa walkeri Brame & Wake, 1972
 Bolitoglossa xibalba Campbell, Smith, Streicher, Acevedo & Brodie, 2010
 Bolitoglossa yariguiensis Meza-Joya, Hernández-Jaimes & Ramos-Pallares
 Bolitoglossa yucatana (Peters, 1882)
 Bolitoglossa zacapensis Rovito, Vásquez-Almazán & Papenfuss, 2010
 Bolitoglossa zapoteca Parra-Olea, García-París & Wake, 2002

Джерела 
 Frost, Darrel R. 2013. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 5.6 (9 January 2013). Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/?action=references&id=29779 . American Museum of Natural History, New York, USA.

Земноводні Північної Америки
Земноводні Центральної Америки
Земноводні Південної Америки
Безлегеневі саламандри
Роди земноводних